Großglocknerstraße oder Glocknerstraße steht für:

 Großglockner Straße B 107, Landesstraße in Kärnten und Tirol (Heiligenblut–Dölsach)
 Großglockner-Hochalpenstraße Bruck–Heiligenblut, die Passstraße im Glocknergebiet, teils mautpflichtige Privatstraße, in Salzburg öffentliche Landesstraße

Glocknerstraße steht für:
 Kalser Glocknerstraße